Іван Перрійя Буате (, 28 грудня 1985) — французький лижник, олімпійський медаліст. 

Бронзову олімпійську медаль Перрійя Буате виборов на Іграх 2014 року в Сочі в складі французької команди в естафеті 4х10 км.

Зовнішні посилання  
Досьє на сайті FIS 

 

Французькі лижники
Лижники на зимових Олімпійських іграх 2014
Французькі олімпійці
Французькі бронзові олімпійські медалісти
Уродженці Аннесі